Вільдьє́-ле-Шато́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 180 км на південний захід від Парижа, 100 км на захід від Орлеана, 55 км на захід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 185 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 382,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільдьє-ле-Шато на сайті французького Національного інституту географії
 Вільдьє-ле-Шато на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільдьє-ле-Шато на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільдьє-ле-Шато на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільдьє-ле-Шато на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер